Япония принимала участие в Летних Олимпийских играх 1920 года в Антверпене (Бельгия) во второй раз за свою историю, и завоевала 2 серебряных медали. Сборная страны состояла из 15 спортсменов (все — мужчины), которые приняли участие в соревнованиях по теннису, лёгкой атлетике, плаванию и прыжкам в воду.

Медалисты

Источники

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1920 года